Condorcet kan syfta på:

 Nicolas de Condorcet (1743–1794), en fransk matematiker, upplysningsfilosof och revolutionär i Franska revolutionen
 Condorcetparadoxen – en situation påpekad av Markis de Condorcet i slutet av 1700-talet
 Condorcet (byggnad) – en herrgård/slott i Ribemont i Frankrike
 Condorcet, Drôme – en kommun i departementet Drôme i Frankrike
 7960 Condorcet – en asteroid i huvudbältet